Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Skarbek Rudzki – polski publicysta, pisarz, prawnik i numizmatyk
 Konstanty Rudzki – polski inżynier
 Kazimierz Rudzki – polski aktor, reżyser, konferansjer i pedagog
 Michał Rudzki – polski gracz e-sportowy
 Mikołaj Rudzki – kanclerz ziemski Księstwa Cieszyńskiego